Plaats in Indonesië
 Sambung (Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sambung (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java